Der Kanton Bern () umfasst 337 politische Gemeinden (frz. ). Er ist der Kanton mit der grössten Anzahl politischer Gemeinden der Schweiz. Hauptort ist die Bundesstadt Bern. Die Hauptorte der Verwaltungskreise sind fett hervorgehoben.

Reine politische Gemeinden ohne Burgergemeinde (frz. ) werden als Einwohnergemeinden () bezeichnet, solche bei denen Einwohner- und Burgergemeinde vereint sind als Gemischte Gemeinden ().

Liste der Gemeinden 

Die Gesamtfläche des Kantons beträgt 5'959,52 km². Sie enthält nebst den 5'840,54 km² Landflächen der Gemeinden noch 118,98 km² Seeflächen (Bielersee 39,17 km², Brienzersee 29,77 km², Anteil Neuenburgersee 2,19 km², Thunersee 47,85 km²).

Veränderungen im Gemeindebestand

Gemeindefusionen

Vollzogene Gemeindefusionen 

 2004:
 Englisberg und Zimmerwald → Wald
 Niederwichtrach und Oberwichtrach → Wichtrach

 2007:
 Gutenburg und Madiswil → Madiswil
 Forst und Längenbühl → Forst-Längenbühl

 2008:
 Herzogenbuchsee und Oberönz → Herzogenbuchsee

 2009:
 Riggisberg und Rüti bei Riggisberg → Riggisberg
 Heimenhausen, Röthenbach bei Herzogenbuchsee und Wanzwil → Heimenhausen

 2010:
 Langenthal und Untersteckholz → Langenthal
 Ballmoos und Jegenstorf → Jegenstorf
 Aeschlen bei Oberdiessbach und Oberdiessbach → Oberdiessbach
 Tüscherz-Alfermée und Twann → Twann-Tüscherz

 2011:
 Lyss und Busswil bei Büren → Lyss
 Kleindietwil, Leimiswil und Madiswil → Madiswil
 Albligen und Wahlern → Schwarzenburg
 Bettenhausen und Bollodingen → Bettenhausen

 2012:
 Belp und Belpberg → Belp

 2013:
 Ruppoldsried und Rapperswil→ Rapperswil
 Kallnach und Niederried bei Kallnach → Kallnach
 Trimstein und Münsingen → Münsingen

 2014:
 Plagne und Vauffelin → Sauge
 Büren zum Hof, Etzelkofen, Fraubrunnen, Grafenried, Limpach, Mülchi, Schalunen, und Zauggenried → Fraubrunnen
 Jegenstorf, Münchringen und Scheunen → Jegenstorf
 Bleiken bei Oberdiessbach und Oberdiessbach → Oberdiessbach
 Diesse, Lamboing und Prêles → Plateau de Diesse
 Niederstocken, Oberstocken und Höfen bei Thun → Stocken-Höfen
 Gadmen und Innertkirchen → Innertkirchen
 Kienersrüti und Uttigen → Uttigen

 2015:
 La Heutte und Péry → Péry-La Heutte
 Bévilard, Malleray und Pontenet → Valbirse
 Châtelat, Monible, Sornetan und Souboz → Petit-Val

 2016:
 Bangerten und Rapperswil → Rapperswil
 Ersigen, Niederösch und Oberösch → Ersigen
 Hermiswil und Seeberg → Seeberg

 2017:
 Münsingen und Tägertschi → Münsingen

 2018:
 Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen → Kirchdorf
 Grosshöchstetten und Schlosswil → Grosshöchstetten

 2019:
 Golaten und Kallnach → Kallnach

 2020:
 Kirchenthurnen, Lohnstorf, Mühlethurnen → Thurnen
 Schwendibach und Steffisburg → Steffisburg
 Niederbipp und Wolfisberg → Niederbipp

 2021:
 Langenthal und Obersteckholz → Langenthal
 Hindelbank und Mötschwil → Hindelbank
 Riggisberg und Rümligen → Riggisberg

 2022:
 Clavaleyres, Gempenach, Galmiz und Murten → Murten (Kanton Freiburg)

 2023:
 Diemerswil und Münchenbuchsee → Münchenbuchsee

Geplanter Kantonswechsel 
 Jahr noch unbestimmt:
 Moutier (Kanton Bern) → Moutier (Kanton Jura)

Angekündigte Gemeindefusionen 

Folgende Gemeindefusionen wurden beantragt und befinden sich in Abklärung:

Weblinks 

 Kanton Bern: Gemeinden (deutsch, französisch)
 Kanton Bern: Gemeinden → Gemeindereformen → Fusionen (deutsch, französisch)
 Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz

Einzelnachweise 

!
Bern